Ioiô, brinquedo

Pessoas
 Bode Ioiô, animal famoso na Fortaleza no início do século 20
 João Siqueira Santos, contador de histórias brasileiro conhecido como "seu Ioiô"
 Yo-Yo, rapper e atriz estadunidense

Mídia
 Ioiô (programa da SIC)
 "I.O.I.O.", canção dos Bee Gees
 "Iô-Iô", canção do grupo Trem da Alegria

Desambiguação